Chiesa di Sant'Eleuterio a Foggia
 Chiesa – Santuario di Sant'Eleuterio ad Arce
 Pieve di Sant'Eleuterio a Castel Focognano
 Chiesa di Sant'Eleuterio a Rieti
 Chiesa di Sant'Eleuterio ad Atene